Powiat Nowodworski ist der Name folgender Orte:
 Powiat Nowodworski (Woiwodschaft Masowien), in der Woiwodschaft Masowien im Osten Polens
 Powiat Nowodworski (Woiwodschaft Pommern), in der Woiwodschaft Pommern im Norden Polens